Кирилловская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Кирилловская улица — улица в Киеве.
 Кирилловская улица — улица в Санкт-Петербурге.